Buitrago steht für:
 Buitrago del Lozoya, Ortschaft in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Buitrago (Soria), Ortschaft in der Provinz Soria, Autonome Region Kastilien-León, Spanien

Buitrago ist der Familienname folgender Personen:
 Digna Mireya Buitrago († 2013), kolumbianische Leichtathletin
 Nicolas Buitrago (* 1977), kolumbianischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ricardo Buitrago (* 1985), panamaischer Fußballspieler
 Roberto Buitrago (* 1938), kolumbianischer Radrennfahrer
 Santiago Buitrago (* 1999), kolumbianischer Radrennfahrer